Atua (district), een district in Samoa op het eiland Upolu
 Atua (goden), de goden van enkele Polynesische volkeren